Полона Герцог була дворазовою чинною чемпіонкою, але вирішила замість захисту титулу взяти участь у турнірі ITF $100,000 в Оломоуці.
Серена Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Юханну Ларссон з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Swedish Open, одиночний розряд
2013
2013 у шведському спорті